Kuhl steht für:

 Kuhl (Schiffbau), der mittlere Bereich des Oberdecks auf einem historischen Rahsegler
 einen Teil des Rheinviertels in Bonn; siehe Rheinviertel#Bonn
 Kuhl (Einheit), ein russisches Getreidemaß
 Kuhl (Adelsgeschlecht), schlesisches Rittergeschlecht

Kuhl ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Kuhl (* 1996), englischer Fußballspieler
 Andreas Kuhl (* 1979), deutscher Jiu-Jitsu-Sportler
 Anke Kuhl (* 1970), deutsche Illustratorin und Autorin
 Annika Kuhl (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Carolina Kuhl (* 2005), deutsche Tennisspielerin
 Christiane Kuhl (* 1966), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin
 Curt Kuhl (1890–1959), deutscher Theologe
 David E. Kuhl (1929–2017), US-amerikanischer Mediziner
 Dirk Kuhl (* 1940), deutscher Lehrer, der sich mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit seines Vaters Günter Kuhl beschäftigt
 Edwina Kuhl (* 2010), deutsche Kinderdarstellerin
 Ernst Kuhl (1843–1911), deutscher Bauingenieur
 Günter Kuhl (1907–1948), deutscher Jurist, SS-Obersturmbannführer und Dienststellenleiter der Gestapo
 Hans-Joachim Kuhl (* 1949), deutscher Politiker
 Hans-Jürgen Kuhl (auch Jürgen Kuhl; * 1941), deutscher Grafikdesigner und Geldfälscher
 Heinrich Kuhl (1797–1821), deutscher Zoologe
 Hermann von Kuhl (1856–1958), deutscher General und Militärhistoriker
 Jeanette Kuhl (* 1965), schwedische Badmintonspielerin
 Johannes Kuhl (1903–1968), deutscher Mediziner
 Julius Kuhl (* 1947), deutscher Psychologe
 Jürgen Kuhl (* 1947), deutscher Mediziner und Autor
 Karl August Kuhl (1774–1840), deutscher Mediziner und Hochschullehrer  
 Kex Kuhl (* 1989), deutscher Rapper
 Manja Kuhl (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Marcus Kuhl (* 1956), deutscher Eishockeyspieler und -manager
 Markus Kuhl (* 1979), deutscher Fußballschiedsrichter
 Martin Kuhl (* 1965), englischer Fußballspieler und -trainer
 Martin Schmitz-Kuhl (* 1970), deutscher Journalist, Autor und Herausgeber
 Moritz Kuhl (1814–1876), hessischer Druckereibesitzer und Politiker (liberal, Fortschritt) und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Poldi Kuhl (* 1979), deutsche Psychologin
 Randy Kuhl (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Stephan Kuhl (* 1968), deutscher Badmintonspieler
 Uwe Kuhl (* 1961), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Kuhle
 Kul
 Kule
 Kühl
 Kool
 Koel
 Cool (Begriffsklärung)